Răducanu es un apellido rumano que puede hacer referencia a:

 Claudiu Nicu Răducanu;
 Marcel Răducanu.